Гаспари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гаспари, Адам Христиан (1752—1830) — профессор, ректор Дерптского университета.
 Гаспари, Адольф (1849—1892) — немецкий литературовед.
 Гаспари, Антонио (1660—1723) — итальянский архитектор.
 Гаспари, Гаэтано (1807—1881) — итальянский музыковед и композитор.
 Гаспари, Диана (род. 1984) — итальянская кёрлингистка, скип команды Италии на Олимпийских играх 2006.
 Гаспари, Ремо (род. 1921) — итальянский государственный деятель, министр обороны Италии.
 Гаспари, Рич (род. 1963) — американский профессиональный культурист IFBB.